Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Robby Ginepri
  Frederico Gil (secondo turno)
  Rui Machado (secondo turno)
  Marcos Daniel (primo turno)
  Thiago Alves (qualificato) 
  Somdev Devvarman (qualificato) 
  Iván Navarro (primo turno)
  Björn Phau (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (qualificato)
  José Acasuso (ultimo turno, ritiro)
  Stefan Koubek (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)
  Santiago Ventura (ultimo turno)
  Simone Bolelli (qualificato) 
  Alberto Martín (primo turno)

 João Souza (secondo turno)
 Marsel İlhan (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Harel Levy (secondo turno)
 Michail Kukuškin (secondo turno)
 Federico Delbonis (primo turno)
 Jan Hernych (primo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Grega Žemlja (qualificato)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Pablo Andújar (qualificato)
 Guillaume Rufin (primo turno)
 Michael Yani (qualificato) 
 Lamine Ouahab (primo turno)
 Igor Sijsling (primo turno)

Qualificati

  Pablo Andújar
  Jurij Ščukin
  Olivier Patience
  Jesse Witten
  Thiago Alves
  Somdev Devvarman
  Michael Yani
  Stefano Galvani

 Tejmuraz Gabašvili
 Jorge Aguilar
 Benoît Paire
 Martin Fischer
 Julian Reister
 Grega Žemlja
 Simone Bolelli
 Tobias Kamke

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
Tabellone qualificazioni

Open di Francia 2010
ATP World Tour 2010